A Z vonatok egy vonatkategória Kínában. Ezek a vonatok leginkább éjszaka, hálókocsikkal közlekednek, 10-14 órás menetidővel. Menet közben nem állnak meg (kivételeket lásd *-gal jelölve), átlagos sebességük eléri a 120 km/h-s sebességet. A legtöbb ilyen vonat kiindulása vagy célállomása: Peking Főpályaudvar vagy Peking Nyugati pályaudvar.

Menetrend 

Jelen menetrend érvényes 2010. április 8-án!

Források 

 Travel China Guide 

Kína vasúti közlekedése